Název Stalinovo náměstí (po Josifu Vissarionoviči Stalinovi) nesla řada náměstí, například:

 Stalinovo náměstí (České Budějovice) – dnes Senovážné náměstí
 Stalinovo náměstí (Dobříš) – v letech 1955–1965, dnes Mírové náměstí
 Stalinovo náměstí (Mariánské lázně) – dnes Mírové náměstí
 Stalinovo náměstí (Ostrava) – v letech 1945–1961, dnes Prokešovo náměstí
 Stalinovo náměstí (Rožnov) – dnes náměstí Bratří Čapků
 Stalinovo náměstí (Trutnov) – dnes Jiráskovo náměstí